Ю́сси Уусипаавалние́ми (; ) — финский кёрлингист.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1994, 1996, 1997), серебро (1984, 2007—2008, 2011—2012), бронза (1999—2000, 2000—2001, 2001—2002, 2010—2011)
 : золото (2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2017), серебро (2014, 2019, 2020), бронза (2005, 2018).
 : серебро ().
 : золото (2008, 2009, 2012).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Начал заниматься кёрлингом в 1979, в возрасте 14 лет.

Его младший брат, Маркку Уусипаавалниеми — один из самых успешных финских кёрлингистов, серебряный призер  в Турине, многократный чемпион и призёр чемпионатов Финляндии, призёр чемпионатов мира и Европы. Юсси рассказал своему младшему брату о кёрлинге и дал ему первые уроки игры, а также много лет был скипом команды, где вместе с ним играл и Маркку.

Кроме основной работы в области компьютерных наук (имеет степень магистра), Юсси часто работает как телекомментатор, комментирует для финских телекомпаний и финской редакции телеканала Eurosport международные турниры по кёрлингу.

Примечания

Ссылки 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Чемпионы Финляндии по кёрлингу
Спортивные телекомментаторы